Nereimyra är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Nereimyra ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Nereimyra